Zborów – miasto na Ukrainie
 Zborov – gmina w Czechach
 Zborov – gmina na Słowacji, w powiecie Bardejów
 Zborov nad Bystricou – gmina na Słowacji, w powiecie Czadca

Zobacz też:
 Zborów (ujednoznacznienie)